«Капризы манекенщиц» — второй студийный альбом группы «Ногу свело!», записан в 1991 году, издан в 1992 году. Его выпускает компания «Русский диск», переименованная единственная в СССР фирма грамзаписи «Мелодия».

Об альбоме 

«Капризы манекенщиц» был издан только на виниле, и был поделён на две части: первая сторона — «Пожар в холодильнике» (1—5), и вторая сторона — «Ужин с истеричкой» (6—10). Из-за сравнительной редкости этого альбома, существует большое количество бутлегов, распространяемых, в частности, по Интернету. Некоторые такие нелицензионные цифровые записи включают в себя безымянную 11-ю песню, которой нет на выпущенном альбоме, а также иную версию первой песни. Официальное переиздание этого альбома на CD должно произойти в скором будущем, как только права на первые три альбома группы перейдут назад к Максиму Покровскому и группе «Ногу свело!». Смена гитариста позволила Максиму Покровскому кардинально изменить музыкальную концепцию и добиться существенного прогресса в популярности коллектива.

Список композиций

Участники записи 
 «Ногу свело!» — музыка
 Максим Покровский — вокал, бас-гитара, стихи
 Антон Якомульский — барабаны, перкуссия, конвульсии
 Игорь Лапухин — гитара
 Батюшка — запись, микширование
 Митяй — оформление
 Алексей Белянчев — фото
 О.Глушкова — редактор

Примечания 

Альбомы группы «Ногу свело!»